

Nom de famille 

 Allen Pearson (1925-2016), météorologue américain co-développeur de l'échelle de Fujita-Pearson de classification des tornades ;
 April Pearson (1989-), actrice anglaise ;
 Arthur Anselm Pearson (1874-1954), mycologue anglais ;
 Arthur Maurice Pearson (1890-1976), homme politique canadien ;
 Beatrice Pearson (1920-1986), actrice américaine ;
 Beverly E. Pearson Murphy (1929-2020), biochimiste et endocrinologue québécoise ;  
 Birger Pearson (1934-), érudit américain du christianisme ancien et du gnosticisme ;
 Charles Henry Pearson (1830-1894), historien et homme politique australien ; 
 Chris Pearson (1931-2014), homme politique canadien qui fut le premier premier ministre du territoire du Yukon ;
 Dave Pearson (1966-), arbitre international anglais de rugby à XV ;
 David Pearson (1934-2018), pilote américain de NASCAR ;
 David Pearson (1959-), joueur de squash anglais ;
 Diane Pearson (1931-2017), romancière britannique ;
 Duke Pearson (1932-1980), pianiste et compositeur de jazz américain ;
 Egon Sharpe Pearson (1895-1980), statisticien britannique ;
 Felicia Pearson (1980-), actrice et rappeuse américaine ;
 George Pearson (1875-1973), pionnier anglais du cinéma, réalisateur, scénariste et producteur ;
 Gerald Pearson (1905-1987), physicien américain qui mit au point les cellules photovoltaïques au silicium ;
 Glen Pearson (1950-), homme politique canadien ; 
 F. Griffith Pearson (1926-), chirurgien thoracique canadien ;
 Jean Pearson (19??-), acteur francophone ;
 Jean-Philippe Pearson (1970-), acteur, scénariste et réalisateur canadien ;
 Jerome Pearson (1938-), ingénieur américain ;
 Joel Pearson (1983-), coureur cycliste australien ;
  ;
 Johnny Pearson (1925-2011), compositeur britannique, chef d'orchestre et pianiste ;
 Joseph Pearson (1975-), essayiste, historien culturel et journaliste canadien ;
 Karl Pearson (1857-1936), statisticien britannique ;
 Keir Pearson (1966-), scénariste et producteur de cinéma américain ;
 Lester B. Pearson (1897-1972), homme politique canadien ;
 Malachi Pearson (1981-), acteur américain ; 
 Martin Vickers-Pearson (1971-), ancien joueur de rugby à XV anglais ; 
 Mel Pearson (1938-1999), joueur professionnel de hockey sur glace ;
 Michelle Pearson (1962-), nageuse australienne ;
 Morgan Pearson (1993-), triathlète américain ;
 Noel Pearson (1965-), avocat et militant aborigène australien ; 
 Puggy Pearson (1929-2006), joueur professionnel américain de poker ;
 Ralph Pearson (1919-2022), physico- chimiste inorganique américain ;
  ;
 Ridley Pearson (1953-), écrivain américain ;
  ;
 Ross Pearson (1984-), professionnel de combat libre ;
 Roy L Pearson (1949-) juge administratif américain qui réside à Washington DC ;
 Sally Pearson (1986-), athlète australienne spécialiste du 100 mètres haies ;
 Scott Pearson (1969-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Shana Pearson (1985-), chanteuse, compositrice de R&B et de musique Soul, d'origine suisse-américaine ;
 Stan Pearson (1919-1997), joueur de football anglais ;
 Stephen Pearson (1982-), footballeur écossais ; 
 Tanner Pearson (1992-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Thomas Pearson (1872-1957), joueur de rugby gallois ;
 Todd Pearson (1977-), nageur australien ;
 Virginia Pearson (1886-1958), actrice et scénariste américaine du cinéma muet ;
 William Pearson (1767-1847), astronome britannique ;
 Weetman Dickinson Pearson (1856-1927), Lord Cowdray, homme d’affaires britannique.

Toponyme 

 Pearson, ville de Géorgie, aux États-Unis ;
 Pearson, une rivière de l'Île du Sud de la Nouvelle-Zélande ;
 .

Sciences 
 Coefficient de Pearson, coefficient de corrélation entre deux variables.
 Prix Karl-Pearson, distinction mathématique.
 Expérience de Michelson-Gale-Pearson, expérience de physique réalisée en 1925.
 Symbole de Pearson, une notation indiquant les symétries d’un cristal.
 Fonctions de Pearson, créées pour représenter des distributions unimodales.
 Lemme de Neyman-Pearson, lemme de mathématiques.

Autres 
 Aéroport international Pearson de Toronto, principal aéroport de la ville de Toronto.
 Centre Pearson pour le maintien de la paix, ONG canadienne de recherche et de formation en paix et sécurité.
 Commission scolaire Lester-B.-Pearson, une des quatre grandes commissions scolaires de l'île de Montréal.
 Médaille Pearson pour la paix, prix de l’Association canadienne pour les Nations unies.
 Pearson Language Tests, des tests et examens d'anglais.
 Randy Pearson, personnage de la série That 70's Show.
 Trophée Lester-B.-Pearson, ancien nom du trophée Ted-Lindsay, prix de hockey sur glace.
 Pearson, série télévisée de drames politiques américains.
 Pearson, maison d’édition britannique.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme
Patronyme anglais